Кортіса () — португальська власна назва.

Топоніми

Сан-Мартіню-да-Кортіса — парафія.